

Скоша — місто, штат Південна Кароліна
 Скоша — селище, штат Небраска
 Скоша — селище, штат Нью-Йорк
 Скоша — переписна місцевість, штат Каліфорнія